Клелия — легендарная римская девушка из рода Клелиев.
 (661) Клелия — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу S и входит в состав семейства Эос.